Ikkattut bezeichnet:
 Ikkattut (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Ikkattut (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ikkattut (Fjord, Kangaatsiaq), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikkattut (Fjord, Itilliannguup Nunaa), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkattut (Fjord, Qeqertarsuaq), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkattut (Insel), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ikkattut (Inselgruppe, Nanortalik), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ikkattut (Inselgruppe, Sisimiut), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland